Рихард Кох (, в СССР Рихард Фридрихович Кох; 3 сентября 1882, Франкфурт-на-Майне — 1949, Ессентуки) — немецкий и советский  еврейского происхождения, историк медицины.

Биография 
В 1906 году Рихард Кох отслужил год добровольцем в армии в Карлсруэ. В 1908 году окончил Лейпцигский университет, специализировался в неврологии и терапии. В 1910—1911 годах работал ассистентом доктора Людольфа фон Креля в Гейдельберге. Позднее практиковал терапевтом во Франкфурте-на-Майне, в 1917 году был приглашён преподавать историю медицины в местном университете. В 1920 году получил приват-доцента, в 1926 году — экстраординарного профессора. В 1927 году по инициативе Рихарда Коха был основан семинар по истории медицины на медицинском факультете Франкфуртского университета. Кох также работал в Доме еврейского просвещения, основанном в 1920 году его другом Францем Розенцвейгом.

В 1935 году Институт истории медицины Коха был закрыт по требованию национал-социалистов. Спустя год Рихард Кох бежал из Германии в Бельгию, затем с семьёй переехал в СССР. В 1936—1949 годах работал врачом в Ессентуках, куда перевёз своё медицинское оборудование и библиотеку. Занимался исследованиями еврейской культуры, изучал иврит, переводил псалмы и писал о Агаде. В 1942 году участвовал в эвакуации военного госпиталя в Цхалтубо. По возвращении из Грузии Кох обнаружил, что его личная коллекция книг была разграблена. В 1944 году Кох передал часть книг из своей библиотеки Кисловодскому институту медицины. В 1945 году эта коллекция, насчитывающая около 2600 томов литературы по медицине, биологии, философии и истории на нескольких языках, была перевезена в Кишинёв и в настоящее время хранится в фондах научной медицинской библиотеки Кишинёвского государственного университета медицины и фармации имени Николая Тестемицану.

Рихард Кох был женат, отец пятерых детей: четырёх дочерей и одного сына. В 2004 году была издана неоконченная автобиография Рихарда Коха под названием «Время до вашего времени. Автобиографические записки». Похоронен на центральном кладбище в Ессентуках.

Публикации 
 Die ärztliche Diagnose — Beitrag zur Kenntnis des ärztlichen Denkens. Bergmann, Wiesbaden 1917
 Zeit vor Eurer Zeit. Autobiographische Aufzeichnungen. Hrsg. von Frank Töpfer und Urban Wiesing. (Reihe Medizin und Philosophie; 8). Frommann-Holzboog, Stuttgart 2004, ISBN 3772822266
 Das Gebet. In: Kalonymos. Beiträge zur deutsch-jüdischen Geschichte aus dem Salomon Ludwig Steinheim-Institut, Duisburg, H. 2 / 2004, S. 4-6 ()
 Brief an Henry E. Sigerist vom 30.7.1945. Hrsg. von Frank Töpfer und Urban Wiesing. Universität Tübingen, Tübingen 2005 ()

Примечания

Литература 
 Udo Benzenhöfer: Ärztliche Wahrheit — patientliche Wahrheit. Franz Rosenzweig, seine Krankheit und seine Ärzte (unter besonderer Berücksichtigung von Richard Koch und Viktor von Weizsäcker). Klemm & Oelschläger, Münster 2006, ISBN 3-932577-94-9.
 Udo Benzenhöfer: Der Frankfurter Arzt, Medizinhistoriker und Medizintheoretiker Richard Koch. In: Udo Benzenhöfer (Hrsg.): Ehrlich, Edinger, Goldstein et al.: Erinnerungswürdige Frankfurter Universitätsmediziner. Klemm & Oelschläger, Münster/Ulm 2012, ISBN 978-3-86281-034-5, S. 109—126.
 mb: Dr. Richard Koch. «Was wäre das Salvarsan, wenn es nicht von einem Juden stammte?». In: Kalonymos. Beiträge zur deutsch-jüdischen Geschichte aus dem Salomon Ludwig Steinheim-Institut, Duisburg. 7, H. 1, 2004, , S. 8 f., .
 Gert Preiser (Hrsg.): Richard Koch und die ärztliche Diagnose. Olms u. a., Hildesheim 1988, ISBN 3-487-07768-X (Frankfurter Beiträge zur Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin 1).
 Frank Töpfer, Urban Wiesing (Hrsg.): Richard Koch und Franz Rosenzweig. Schriften und Briefe zu Krankheit, Sterben und Tod. Agenda-Verlag, Münster 2000, ISBN 3-89688-079-9.
 Frank Töpfer, Urban Wiesing: The Medical Theory of Richard Koch I: Theory of science and ethics. In: Medicine, Health Care and Philosophy. 8. 2005, , S. 207—219.
 Frank Töpfer, Urban Wiesing: The Medical Theory of Richard Koch II: Natural philosophy and history. In: Medicine, Health Care and Philosophy. 8, 2005, S. 323—334.
 Johannes Vesper: Rezension zu «Zeit vor Eurer Zeit.» In: Deutsches Ärzteblatt. 101, 41, 2004, , S. A2746, .

Ссылки 
 Иудаика в книжной коллекции Рихарда Коха

Выпускники Лейпцигского университета
Историки медицины
Иммигрировавшие в СССР из Германии
Похороненные в Ессентуках
Библиофилы Германии